Трегё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Центр кантона Трегё. Округ коммуны — Сен-Бриё. Пригород Сен-Бриё, примыкает к нему с юга. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N12.

Население (2019) — 8 459 человек.

Достопримечательности 
 Особняк Ги Ламбер (XV век). Исторический памятник с 1964 года
 Церковь Святого Петра

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,6 %
 промышленность — 13,8 %
 строительство — 12,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 55,7 %
 государственные и муниципальные службы — 17,1 %

Уровень безработицы (2018) — 10,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 990 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 4817 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3331 были экономически активными, 1486 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 3331 активных работали 3101 человек (1573 мужчины и 1528 женщин), безработных было 230 (110 мужчин и 120 женщин). Среди 1486 неактивных 443 человек были учениками или студентами, 734 — пенсионерами, 309 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Трегё с 2014 года занимает Кристин Метуа-Ле Бра (Christine Métois-Le Bras), член Совета департамента Кот-д’Армор от кантона Трегё. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый список был единственным.

Города-побратимы 
  Гаммертинген (Германия, с 1990)
  Ардеони (Румыния, с 2000)

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор